Atman (hindoeïsme), begrip uit het hindoeïsme
Atman (muziekgroep), Braziliaanse muziekgroep
Ātman (roman), debuutroman uit 1968 van de Surinaamse schrijver Leo Ferrier
 Âtman, de voorlaatste hond van de filosoof Arthur Schopenhauer

Atman (Science Based Living), levensfilosophie.